Herby
 Aleksandrowicz – polski herb szlachecki 
 Aleksandrowicz Hrabia – polski herb szlachecki, hrabiowska odmiana herbu 
 Aleksandrowicz małorosyjski – polski herb szlachecki

Osoby
 Adolf Aleksandrowicz – polski chemik
 Aniela Aleksandrowicz – polska nauczycielka
 Antoni Aleksandrowicz (ujednoznacznienie)
 Elżbieta Aleksandrowicz – polska specjalistka w zakresie rytmiki
 Eugeniusz Aleksandrowicz – polski polityk i przedsiębiorca
 Franciszek Aleksandrowicz – polski generał
 Jakub Aleksandrowicz – polski działacz komunistyczny, członek KPP 
 Jan Aleksandrowicz – polski aktor
 Jan Alojzy Aleksandrowicz – polski biskup 
 Jerzy Aleksandrowicz – polski botanik
 Julian Aleksandrowicz – polski lekarz 
 Kazimierz Aleksandrowicz – członek Służby Zwycięstwu Polski 
 Konstanty Aleksandrowicz – polski malarz, portrecista
 Miriam Aleksandrowicz – polska aktorka 
 Piotr Aleksandrowicz
 Piotr Aleksandrowicz – polski dziennikarz 
 Rozalia (Róża) Aleksandrowicz – polska rzemieślniczka
 Tomasz Aleksandrowicz – polski dyplomata, polityk, wojewoda podlaski 
 Wacław Aleksandrowicz – polski oficer, kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Zofia Dybowska-Aleksandrowicz − polska reżyserka

 Osoby o nazwisku Alexandrowicz
 Antoni Alexandrowicz – polski pilot
 Jerzy Stanisław Alexandrowicz – polski biolog, histolog
 Przemysław Alexandrowicz – polski polityk, nauczyciel, samorządowiec
 Stefan Alexandrowicz – polski zootechnik
 Stefan Witold Alexandrowicz – polski geolog

Polskie nazwiska